A49 ou A-49 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense est-indienne, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Infection bactérienne, siège non précisé, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A49 reliant Cassel à Schwalmstadt ;
  Autoroute espagnole A-49  reliant Séville à Ayamonte ;
  Autoroute française A49 reliant Valence à Grenoble.

Routes
  Route britannique A49 reliant Ross-on-Wye à Bamber Bridge ;
  Route nord-irlandaise A49 reliant Lisburn à Ballynahinch.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres.